Megadytes är ett släkte av skalbaggar. Megadytes ingår i familjen dykare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dykare
Megadytes